Семь кораблей Королевского флота назывались HMS Solebay в честь сражения в бухте Солебей; еще один был переименован на стапеле.

 HMS Solebay — 32-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1694; разбился в 1709 возле Бостона.
 HMS Solebay — 6-пушечный бомбардирский корабль 6 ранга; спущен на воду в 1711; продан в 1748.
 HMS Solebay — 20-пушечный корабль 6 ранга; спущен на воду в 1742; сражался в Войну за Австрийское наследство и в Семилетнюю войну.
 HMS Solebay — 28-пушечный фрегат 6 ранга; спущен на воду в 1763; разбился в 1782.
 HMS Solebay — 32-пушечный фрегат 5 ранга; спущен на воду в 1785; разбился в 1809, будучи в составе Западно-африканской эскадры.
 HMS Solebay — фрегат 5 ранга, исходно HMS Iris; переименован в 1809.
 HMS Solebay — заложен как тральщик типа Algerine но переименован в HMS Skipjack.
 HMS Solebay (D70) — эскадренный миноносец типа Battle; спущен на воду 1944; отправлен на слом в 1967.